Trefbal, de Nederlandstalige naam voor deze sport
 DodgeBall: A True Underdog Story, een film